

Дімок — місто, штат Південна Дакота
 Дімок Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія